Jubileiny (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Jubileiny, Stadtteil von Koroljow in der Oblast Moskau
 Jubileiny (Perm, Gremjatschinsk), Siedlung städtischen Typs in der Region Perm, Stadtkreis Gremjatschinsk

 ländliche Siedlungen, Dörfer und Weiler:
 Jubileiny (Amur), in der Oblast Amur
 Jubileiny (Burjatien), in der Republik Burjatien
 Jubileiny (Chanten und Mansen), im Autonomen Kreis der Chanten und Mansen/Jugra
 Jubileiny (Irkutsk), in der Oblast Irkutsk
 Jubileiny (Jaroslawl), in der Oblast Jaroslawl
 Jubileiny (Kaluga), in der Oblast Kaluga
 Jubileiny (Kirow, Kotelnitsch), in der Oblast Kirow, Rajon Kotelnitsch
 Jubileiny (Kirow, Omutninsk), in der Oblast Kirow, Rajon Omutninsk
 Jubileiny (Kirow, Oritschi), in der Oblast Kirow, Rajon Oritschi
 Jubileiny (Krasnodar), in der Region Krasnodar
 Jubileiny (Kursk), in der Oblast Kursk
 Jubileiny (Mari El), in der Republik Mari El
 Jubileiny (Nowgorod), in der Oblast Nowgorod
 Jubileiny (Orenburg), in der Oblast Orenburg
 Jubileiny (Perm, Siwa), in der Region Perm, Rajon Siwa
 Jubileiny (Saratow, Jekaterinowka), in der Oblast Saratow, Rajon Jekaterinowka
 Jubileiny (Saratow, Nowousensk), in der Oblast Saratow, Rajon Nowousensk
 Jubileiny (Tambow), in der Oblast Tambow
 Jubileiny (Tjumen), in der Oblast Tjumen
 Jubileiny (Transbaikalien), in der Region Transbaikalien
 Jubileiny (Tula), in der Oblast Tula
 Jubileiny (Twer), in der Oblast Twer
 Jubileiny (Wologda, Totma), in der Oblast Wologda, Rajon Totma
 Jubileiny (Wologda, Ustjuschna), in der Oblast Wologda, Rajon Ustjuschna

Jubileiny ist außerdem die Bezeichnung für:
 Jubileiny (Satellit), russischer Satellit (gestartet 2008)
 Jubileiny-Sportkomplex, Multifunktionsarena in Sankt Petersburg (Russland)
 Jubileiny-Sportkomplex Twer, Sporthalle in Twer (Russland)